Un limbaj este un sistem de comunicare între două entități.

Limbaj poate fi:
 Limbaj natural
 Limbaj uman: vezi: limbă.
 Limbaj animal: modul de comunicare între două animale.
 Limbaj artificial
 Limbaj de programare: limbajele de programare sunt folosite pentru intermedierea comunicației între om și calculator. Tot în această categorie se poate include și limbajul mașină care este un set de instrucțiuni fundamentale care depind de tipul de calculator utilizat.
 Limbaj de marcare, utilizat pentru adnotarea textului (de exemplu, paginile Web).